

Persone
 De Sanctis – cognome italiano
 Alfredo De Sanctis (Brindisi, 7 ottobre 1865 – Firenze, 30 gennaio 1954) – attore
 Antonello De Sanctis (Roma, 8 giugno 1942 – Roma, 4 novembre 2015)  – paroliere
 Cesare De Sanctis (Albano Laziale, 15 giugno 1824 – Roma, 27 gennaio 1916) – musicista e trattatista
 Francesco De Sanctis (Roma, 1679-1731) – architetto, progettista della scalinata di Piazza di Spagna a Roma
 Francesco de Sanctis (Morra Irpina, 28 marzo 1817 – Napoli, 29 dicembre 1883) – politico, critico e storico della letteratura italiana
 Gaetano De Sanctis (Roma, 15 ottobre 1870 – Roma, 9 aprile 1957) – storico dell'antichità
 Giovanni De Sanctis (San Martino sulla Marrucina, 1949) – astronomo 
 Giuseppe De Sanctis (Napoli, 21 giugno 1858 – Napoli, 18 giugno 1924) – pittore 
 Guglielmo de Sanctis (Roma, 8 marzo 1829 – Roma, 8 marzo 1911) – pittore
 Luigi De Sanctis (Roma, 31 dicembre 1808 – Firenze, 31 dicembre 1869) – teologo 
 Morgan De Sanctis (Guardiagrele, 26 marzo 1977) – calciatore
 Sante De Sanctis (Parrano, 7 febbraio 1862 – Roma, 20 febbraio 1935) – psichiatra

Astronomia
3268 De Sanctis – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
De Santis